Bogdana Karadotsjeva (1949), Bulgaarse zangeres 
 Bogdana (hooiwagengeslacht), een geslacht van hooiwagens
 Een Roemeense gemeente:
 Bogdana (Teleorman)
 Bogdana (Vaslui)

Zie ook 
 Bogdan (doorverwijspagina)